xfa – codice ISO 639-3 della lingua falisca